Engehausen bezeichnet

 Engehausen (Essel), Ortsteil von Essel, Niedersachsen.

Engehausen ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Engehausen (1817–1910), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Christine Hebbel
 Frank Engehausen (* 1963), deutscher Historiker